Leicester (Engeland), stad in Engeland.
 Red Leicester, kaas uit de stad in Engeland.
 Leicester City FC, de voetbalclub uit de stad in Engeland.
 Leicester (Massachusetts), stad in de Amerikaanse staat Massachusetts.
 Leicester (New York), stad in de Amerikaanse staat New York.
 Leicester (dorp in New York), dorp nabij de stad Leicester in de Amerikaanse staat New York.
 Leicester (Vermont), dorp in de Amerikaanse staat 
 Leicester (North Carolina), gehucht in de Amerikaanse staat North Carolina
 Robert Dudley, 1e graaf van Leicester

Zie ook
 Leicestershire, de graafschap waarin de Engelse stad is gelegen.